Laux ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Laux (* 1955), deutscher Theologe
 Carl Laux (1873–1953), deutscher Gutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Friedrich Laux (* 1938), deutscher Prähistoriker
 Hans Laux (* 1929), deutscher Aktuar
 Heiko Laux, deutscher Techno-Produzent und Labelbetreiber
 Helga Laux (* 1956), deutsche Richterin am Bundesarbeitsgericht und Verfassungsrichterin
 Helmut Laux (Fotograf) (1916–1987), deutscher Fotograf
 Helmut Laux (* 1939), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Henning Laux (* 1979), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Herbert Laux (* 1967), österreichischer Fußballspieler und Sportwissenschaftler
 Jonas Laux (* 1982), deutscher Schauspieler
 József Laux (1943–2016), ungarischer Schlagzeuger
 Karl Laux (1896–1978), deutscher Musikwissenschaftler
 Karl Eberhard Laux (1923–2007), deutscher Jurist und Verwaltungswissenschaftler
 Marius Laux (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Michael Laux (1952–2019), deutscher Filmemacher
 Oliver Laux (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Paul Laux (1887–1944), deutscher General der Wehrmacht

 Philipp Laux (* 1973), deutscher Fußballtorhüter und Sportpsychologe
 Rainer Laux (* 1961), deutscher Fernsehproduzent
 Raphael Laux (* 1991), deutscher Fußballtorhüter
 Stephan Laux (* 1966), deutscher Historiker
 Torsten Laux (* 1965), deutscher Organist und Musikpädagoge
 Werner Laux (1902–1975), deutscher Maler und Hochschulrektor

Laux steht außerdem für:

 Chauvac-Laux-Montaux, französische Gemeinde im Département Drôme

Siehe auch:

 Laugs